Олейник, Иван:
 Олейник, Иван Иванович (род. 1937) — советский  и украинский военачальник, генерал-полковник.
 Олейник, Иван Леонтьевич (1919—1968) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Олейник, Иван Фёдорович (1909—1993) — полный кавалер Ордена Славы.
 Олейник, Иван Яковлевич (1922—1991) — лётчик, полный кавалер ордена Славы.